Mandalay — британский музыкальный дуэт в стиле трип-хоп, созданный в 1998 году (см. 1998 год в музыке). Его составили Соул Фримен (ранее участвовавший в дуэте Thieves с Дэвидом Макалмонтом) и вокалистка Николя Хитчкок. Когда в 1998 году вышел их первый альбом Empathy, Мадонна заявила, что Mandalay её любимая группа, она включила их песню в свой фильм «The Next Best Thing».

Дискография 

 Empathy (1998)
 This Life
 Flowers Bloom
 Insensible
 Another
 Enough Love
 All My Sins
 Opposites
 This Time Last Year
 Kissing The Day
 Beautiful
 About You
 Beautiful [Canny Mix]

 Instinct (2000)
 Not Seventeen
 Don’t Invent Me
 Like Her
 Deep Love
 No Reality
 You Forget
 Simple Things
 Too Much Room
 What If I
 It’s Enough Now
 Believe
 Not Seventeen [Only Child Remix]
 Not Seventeen [Tom Middleton Cosmos Mix]
 Deep Love [Charlie May Remix]

 Solace (2001)
 Disc 1
 Not Seventeen
 Like Her
 Beautiful
 Deep Love
 It’s Enough Now
 This Life
 Flowers Bloom
 Enough Love
 Don’t Invent Me
 Insensible
 Kissing The Day
 Believe
 I Don’t Want The Night To End
 Disc 2
 Beautiful (12in Canny Mix)
 Not Seventeen (Attica Blues Remix)
 This Life (Cevin Fisher Dub)
 Beautiful (Lenny’s Sunset Mix)
 Deep Love (Charlie May Remix)
 This Life (Wagon Christ Mix)
 Flowers Bloom (Alex Reece Remix)
 Deep Love (Nitin Sawhney Remix)
 Not Seventeen (Futureshock Alt. Mix)
 This Life (Boymerang Remix)
 Beautiful (Calderone After Hour Mix)

Интересные факты 

 Некоторые треки альбома Empathy аудиопираты выдавали за третий альбом группы Portishead под названием Pearl.

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2002 году